Євген Кафельников був чинним чемпіоном і зумів захистити свій титул, у фіналі перемігши Давіда Пріносіла з рахунком 6–2, 7–5.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Draw

2000
Кубок Кремля